Ghat – città-oasi della Libia
Ghat – scalinate indiane
Ghat – antica città filistea